

Актогайський район — район у складі Карагандинської області
 Актогайський район — район у складі Павлодарської області

Див. також 
 Актогайський сільський округ